Cet article retrace les confrontations entre l'équipe du Canada et l'équipe du pays de Galles en rugby à XV. Les deux équipes se sont affrontées à treize reprises dont trois fois en Coupe du monde. Les Gallois ont remporté douze rencontres contre une pour les Canadiens.

Historique 

Le pays de Galles a remporté onze des douze confrontations opposant les deux équipes. Les canadiens ont remporté un match, à l'extérieur en 1993. Depuis, les gallois ont remporté onze matchs d'affilée.

Confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe du Canada de rugby à XV
 Équipe du pays de Galles de rugby à XV

Liens externes 
 

Galles
Canada